Automobilisme:
 Ferrari marca italiana de cotxes esportius de luxe
 Scuderia Ferrari, equip de Formula 1
 Biografies:
 Ángel Ferrari Núñez (Puebla del Río, 1906 - 1986), historiador espanyol, membre de la Reial Acadèmia de la Història
 Bartolomeo Ferrari (Milà, 1499 - 1544), religiós italià 
 Benedetto Ferrari o Benito Ferrari (Reggio, 1597 - Mòdena, 1681), poeta i compositor italià 
 Benito Ferrari (Reggio de l'Emília, 1597 - Mòdena, 1681), poeta i compositor italià
 Carlos Eduardo Ferrari, futbolista brasiler, nascut el 19 de febrer de 1979. Ocupa la posició de davanter. Al llarg de la
 Carlotta Ferrari (Lodi, Llombardia, 1830 - Bolonya, Emília-Romanya, 1907), compositora i poeta italiana
 Domenico Ferrari (Piacenza, Emília-Romanya, 1722 - París, 1780), violinista i compositor italià, deixeble de Tartini 
 Edoardo Ferrari-Fontana (Roma, 1878 - Toronto, 1936), tenor italià
 Emilio Ferrari, compositor italià de finals del  i principis del XX 
 Enzo Ferrari, fundador de la fàbrica d'automòbils.
 Ermanno Wolf-Ferrari (Venècia, 1876 – 1948), compositor italià
 Fabricio Ferrari Barceló (Santa Lucía, Canelones, 1985), ciclista uruguaià, professional des del 2010 
 Gabrielle Ferrari (París, 1851 - 1921), compositora i pianista francesa
 Gaudenzio Ferrari (Valduggia, Vercelli, 1471/80 - Milà, 1546), pintor, escultor i arquitecte italià
 Gustavo Ferrari, de vegades Gustave (Ginebra, Suïssa, 1872 - 1948), compositor italià 
 Giacomo Gotifredo Ferrari (Londres, 1830) 
 Giovanni Ferrari (1907 - 1982), futbolista italià dels anys 30 i posterior entrenador 
 Gustavo Ferrari, compositor
 Jean Franco Ferrari Chiabra (Callao, 1975), futbolista peruà que ocupa la posició de migcampista 
 Lodovico Ferrari segle XVI), matemàtic italià conegut per haver resolt l'equació quàrtica
 Manno Wolf-Ferrari (1911 - 1994), director d'orquestra italià, nebot del compositor Ermanno Wolf-Ferrari 
 Matteo Ferrari (Aflou, Algèria, 1979), futbolista italià que juga com a defensa al Beşiktaş turc
 Roberto Ferrari (Gavardo, Brescia, 1983), ciclista italià, professional des del 2006 
 Roberto Ferrari (gimnasta)
 Jérôme Ferrari
 Gabriele Giolito de Ferrari
 León Ferrari
 Luc Ferrari
 María Teresa Ferrari
 Miguel Ferrari
 Rogério Ferrari

 Miscel·lània:
 Ferrari Land, parc temàtic entre Salou i Vila-seca, a la província de Tarragona, a Catalunya 
 Ferrari World Abu Dhabi, parc temàtic a Abu Dhabi
 Ford v Ferrari